И́горь Серге́евич Реше́тников () — российский футболист, защитник. Работает в тренерском штабе футбольного клуба «Урал».

Биография 
Футболом начал заниматься в 11 лет. Окончил Омскую академию физической культуры и спорта.

Первый клуб, в составе которого выступал Решетников — «Электрон» Вятские Поляны. С 1994 года играл за фарм-клуб екатеринбургского «Уралмаша» в Третьей лиге. За основную команду в 1996 году провёл три встречи в высшей лиге страны, дебютировал 3 июля в гостевой игре с клубом «КАМАЗ-Чаллы» (1:2). Выступал за екатеринбургский клуб также в Первом и Втором дивизионах до 2005 года включительно. Затем играл за такие команды, как «Металлург» Липецк, «Зенит» Челябинск, «Содовик» Стерлитамак. Завершил карьеру игрока в составе клуба «Динамо» Киров.

В 2011 году был приглашён на пост тренера-селекционера футбольного клуба «Урал» вместо Владимира Федотова, ставшего главным тренером команды «Металлург-Кузбасс».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте ФК «Урал»

Футболисты России
Игроки ФК «Электрон» Вятские Поляны
Игроки ФК «Металлург» Верхняя Пышма
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Челябинск»
Игроки ФК «Содовик»
Игроки ФК «Динамо» Киров